Sirosporonaemella är ett släkte av svampar. Sirosporonaemella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirosporonaemella